Бёрсум () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Вольфенбюттель. Подчиняется управлению Одервальд. Население составляет 2159 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 14,78 км². Официальный код — 03 1 58 003.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 

Города Нижней Саксонии